L'édition masculine 2015 du tournoi de tennis de Rome se déroule du 10 au  sur terre battue en extérieur. C'est le  de la saison. Novak Djokovic remporte l'épreuve de simple, Pablo Cuevas et David Marrero celle de double.

Faits marquants

Forfaits 
On note les forfaits de l'Allemand Benjamin Becker, du Canadien Milos Raonic, du Croate Ivo Karlović , des Espagnols Tommy Robredo et Fernando Verdasco, des Français Julien Benneteau et Gaël Monfils, de l'Italien Andreas Seppi et du Luxembourgeois Gilles Müller.

Pendant le tournoi 
Lors de son quart de finale, Rafael Nadal, septuple vainqueur de l'épreuve, perd contre Stanislas Wawrinka en 2 sets et deux heures de jeu. Il s'agit là de la première victoire en Masters 1000 et sur terre battue du Suisse sur l'Espagnol.

Andy Murray déclare forfait avant de jouer son huitième de finale, prétextant une fatigue accumulée et pour se préserver pour Roland-Garros.

Bob et Mike Bryan, 1 mondiaux et première tête de série en double, s'inclinent sèchement dès les 1/8 de finale 1-6, 5-7 face à la paire franco-sud-africaine composée de Jérémy Chardy et de Kevin Anderson. Les Américains signent ainsi leur seconde défaite consécutive au stade des 1/8 de finale après leur échec au Masters de Madrid.

Lauréats 
Le tenant du titre, Novak Djokovic, remporte son  en simple en battant en finale Roger Federer. Il s'agit du  et  sur terre battue en carrière su Serbe. Il remporte donc Rome pour la , soulevant ainsi son  de la saison.

À une semaine de Roland-Garros, il porte ainsi à 37 son nombre de victoires consécutives dans les tournois les plus prestigieux du circuit (Grand Chelem, Masters 1000, Masters de fin de saison).

En double, Pablo Cuevas et David Marrero remportent leur premier titre ensemble en battant en finale la paire espagnole Marcel Granollers - Marc López. Il s'agit de leur  et  respectif dans la discipline.

Primes et points 

NB : Si une tête de série est éliminée dès son entrée en lice, elle remporte les points d'une défaite au , même si elle en a été exemptée.

Résultats en simple

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Rome
 Saison 2015 de l'ATP
 Tournoi de tennis de Rome (WTA 2015) (tournoi féminin)
 Tournois ATP Masters 1000

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

ATP 2015
Sport en Italie en 2015
Rome
Tennis en mai 2015